Johan Georg 2. (også Johann Georg 2.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Johan Georg 2. af Sachsen (1613–1680) – kurfyrste af Sachsen 1656–1680
 Johan Georg 2. af Anhalt-Dessau (1627–1693) – fyrste af Anhalt-Dessau 1660–1693
 Johan Georg 2. af Sachsen-Eisenach (1665–1698) – hertug af Sachsen-Eisenach 1686–1698

Se også 
 Johan (fornavn)
 Georg (fornavn)
 Johan Georg 1.